Oláh János
 Oláh János (1793–1867) református lelkész, útleíró
 Oláh János (1920) vitorlázó
 Oláh János (1920–1982) Kossuth-díjas gazdasági vezető
 Oláh János (1942) ökológus
 Oláh János (1942–2016) József Attila-díjas író, költő
 Oláh János (1943) pedagógus, főiskolai tanár
 Oláh János (1923–1988) Állami-díjas agrármérnök
 Oláh János (1944–2017) erdélyi tanár, 1956-os elitélt
 Oláh János (1951) Balkány alpolgármestere, Fideszes politikus
 Oláh János (1959–2020) judaista
 Oláh János (1971) Lackfi János költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-kutató, fotós eredeti neve
 [ Oláh János] (1974) festőművész

Hasonló nevűek
 Illucz Oláh János (1817–1875) ügyvéd, lapszerkesztő, táblabíró